Treća hrvatska nogometna liga – Istok 1992./93.

Treću hrvatsku nogometnu ligu – Istok u sezoni 1992./1993. sačinjavali su klubovi s područja Slavonije. Bodovanje je vršeno po starom sistemu – pobjeda je vrijedila 2 boda. 
 

U 2. HNL – sjever se plasirao NK Croatia Đakovo, dok su iz lige ispali NK Slavija Pleternica i NK Vukovar '91.

Izvori 
 Godišnjak HNS-a za sezonu 1992./93.

1992./1993. Istok
3-istok